Iturralde ist der Familienname folgender Personen:
 
 Abel Iturralde Palacios (1869–1935), bolivianischer Politiker
 Carlos Iturralde Rivero (1926–2004), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Eduardo Iturralde González (* 1967), spanischer Fußball-Schiedsrichter
 Jesús Iturralde (1953/1954–2012), mexikanischer Fußballspieler
 Pedro Iturralde (1929–2020), spanischer Saxofonist, Komponist und Musikpädagoge
 Rosalina Berazaín Iturralde (* 1947), kubanische Botanikerin (der Familienname ist Berazaín)

Iturralde bezeichnet:
 Iturralde-Krater, möglicher Meteoriten-Einschlagkrater in der bolivianischen Provinz Iturralde

Siehe auch:
  Provinz Abel Iturralde